Dix (Illinois)
Dix (Nebraska)
Otto Dix
6776 Dix

Desambiguação